Фо́мкин — русская фамилия. Женская форма Фомкина.

Известные носители 
 Фомкин, Александр Ильич (1924—2000) — заслуженный художник СССР, народный художник РФ (1994).
 
 Фомкин, Иван Алексеевич (1876 — после 1917) — член III Государственной Думы от Тамбовской губернии, крестьянин.

См. также 
 Фомин